Департамент Мозель ( []) — является частью региона Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия, а до этого — Лотарингия) содержит 730 коммун, объединённых в пять округов:
 Мец — 143 коммуны;
 Сарбур — Шато-Сален — 230 коммун;
 Саргемин — 83 коммуны;
 Тьонвиль — 105 коммун;
 Форбак — Буле-Мозель — 169 коммун.

Административный центр — Мец (префектура).

Коммуны департамента Мозель:

См. также 
 Мозель (департамент)
 Кантоны департамента Мозель

Примечания 

Мозель